Salamanquesa puede referirse a:

 la familia de reptiles Gekkonidae;
 la especie Tarentola mauritanica;
 el nombre común del anfibio Bolitoglossa mexicana;
 el nombre común de la planta Polygonum aviculare, también conocida como centinodia; o
 el nombre común de la planta Salvia verbenaca.